Худ — многозначное имя собственное:

Предметы 
 Худ — исторический предмет одежды, наплечная накидка, закрывающая плечи и грудь и имеющая откидной капюшон.

Персоналии 

Худ ( «капюшон, капор») — англоязычная фамилия. Ранее могла передаваться на русском языке через начальное Г как Гуд — ср. Робин Гуд (Robin Hood, а не Good «хороший, добрый»).

Известные носители
 Худ, Александр, 1-й виконт Бридпорт (1726—1814) — адмирал Королевского флота эпохи Французских революционных и Наполеоновских войн, член Парламента 1784—1796.
 Худ, Антон (род. 2000) — новозеландский кёрлингист.
 Худ, Брюс — британский экспериментальный психолог.
 Худ, Гэвин (род. 1963) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер южноафриканского происхождения.
 Худ, Дарла (1931—1979) — американская актриса.
 Худ, Джон Белл (1831—1879) — генерал армии Конфедерации.
 Худ, Калум (род. 1996) — участник группы 5 Seconds of Summer.
 Худ, Л. — британский регбист.
 Худ, Лерой (род. 1938) — американский учёный.
 Худ, Ральф (род. 1942) — американский психолог.
 Худ, Родни (род. 1992) — американский профессиональный баскетболист.
 Худ, Самуэль (1724—1816) — британский адмирал.
 Худ, Сэмьюэл, 1-й баронет (1762—1814) — британский адмирал, участник войны за независимость США и Наполеоновских войн.
 Худ, Хорас (1870—1916) — британский адмирал, правнук Самуэля Худа, погиб в Ютландском сражении.

Аббревиатура 
 Худ. — художник, художественный (фильм, совет)

Другое 
 Худ (вулкан)
 Худ (линейный крейсер)
 Худ (пророк)
 Сура Худ — одиннадцатая сура Корана

См. также 
 Гуд
 HUD